Шакаве () — сельский населённый пункт на севере Ботсваны, на территории Северо-Западного округа.

Географическое положение 
Населённый пункт находится в северо-западной части округа, на правом берегу реки Окаванго, на расстоянии приблизительно 805 километров к северо-западу от столицы страны Габороне. Абсолютная высота — 983 метра над уровнем моря.

Климат

Население 
По данным официальной переписи 2011 года численность населения составляла 6510 человек.
Динамика численности населения Шакаве по годам:

Транспорт 
К западу от деревни расположен одноимённый аэропорт (ICAO: FBSW, IATA: SWX).

Примечания 

Населённые пункты Ботсваны